Ви́ктор Ива́нович Па́нченко:
 Панченко, Виктор Иванович (1929—2012) — советский композитор и исполнитель.
 Панченко, Виктор Иванович (1948—1987) — советский актёр.